До́кторская — разговорное название следующих понятий:
 Докторская диссертация — квалификационная работа на присуждение учёной степени доктора наук.
 Докторская колбаса — вид колбасы, диетический продукт с пониженным содержанием жиров.

См. также